Valombrosa ima više značenja:
 Valombrosa (Firenca)
 Valombrosa (Pavija)